Esistono due comuni francesi con questo nome

Torcy-le-Petit – Aube
Torcy-le-Petit – Senna Marittima